Le Congrès international de la jeunesse, , IJK en abrégé, figure parmi les plus grands congrès espérantophones. Ce congrès est organisé par l'Organisation mondiale des jeunes espérantophones (TEJO) tous les ans dans un pays différent. Il se tient pendant l'été, généralement consécutivement au Congrès mondial d'espéranto (), mais rarement dans le même pays. Durant une semaine, il rassemble quelques centaines de jeunes du monde entier, et en quelques occasions en a déjà réuni plus de .

Le lieu du congrès est choisi par le conseil d’administration TEJO, après que divers sections nationales (comme Espéranto-Jeunes en France) ou organisations espérantistes aient fait acte de candidature.

Liste chronologique des congrès

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Congrès mondial d'espéranto

Liens externes 
  Page officielle de l’IJK
  IJK 2008 Informations sur le wiki de TEJO

Rencontre espérantiste